Кибы  — топоним:

Беларусь 
 Кибы — деревня, Крейванцевский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область
 Кибы — деревня, Саковщинский сельсовет, Воложинский район, Минская область